Henri V fut un roi d'Angleterre (1387-1422).

 Henri V, pièce de théâtre de Shakespeare écrite en 1599 ;

 Henry V, téléfilm britannique de Peter Watts diffusé en 1953 ;
 Henry V, téléfilm canadien de Lorne Freed et  diffusé en 1966 ;
 Henry V, film britannique de Laurence Olivier sorti en 1944 ;
 Henry V, film britannique de Kenneth Branagh sorti en 1989 ;
 Henry V, film américain de Peter Babakitis sorti en 2007.

la:Henricus V (discretiva)